Miejscowości w Polsce:
 Nawojów Śląski
 Nawojów Łużycki